The World and the Woman est le titre de deux films :

 The World and the Woman est un film de Travers Vale, sorti en 1914
 The World and the Woman est un film de Frank Lloyd et Eugene Moore, sorti en 1916